

Patronyme 
Novak ou Novák est un patronyme d'origine tchèque, croate, polonais, slovaque. Avant le , c'était un prénom, seuls les Serbes l'ont conservé comme prénom. Les Autrichiens sont le seul peuple non-slave à l'utiliser aussi comme patronyme. Il est le patronyme le plus courant en République tchèque ; il est porté par plusieurs personnalités dans le monde :

 Anatole Novak (1937-2022), coureur cycliste français ;
 B. J. Novak (né en 1979), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Carol-Eduard Novak (né en 1976), coureur cycliste roumain ;
 Dennis Novak (1993-), joueur de tennis autrichien ;
 Dezsö Novák (1939-2014), footballeur hongrois ;
 Džoni Novak (né en 1969), footballeur slovène ;
 Eduard Novak (1946-2010), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 
 Ferenc Novák (né en 1969), céiste hongrois ;
 Filip Novák (né en 1982), hockeyeur tchèque ;
 František Novák (1958-), sauteur à ski tchèque ;
 Franz Novak (1913-1983), Hauptsturmführer SS autrichien ;
 Gábor Novák (1934-2021), céiste hongrois ;
 Grigory Novak (1919-1980), haltérophile soviétique ;
 Helga Maria Novak (1935-2013), poétesse allemande ;
 Ilona Novák (1925-2019), nageuse hongroise ;
 Jack Novak (né en 1933), hockeyeur sur glace canadien ;
  ;
  ;
 Jane Novak (1896-1990), actrice américaine ;
  ;
 Kamil Novák (né en 1967), basketteur tchèque ;
 Katalin Novák (née en 1977), femme politique hongroise ;
 Kim Novak (née en 1933), actrice américaine ;
 Leopold Novak (né en 1990), footballeur croate ;
 Ljudmila Novak (née en 1959), femme politique slovaque ; 
 Michael Novak (1933-2017), philosophe catholique américain ;
 Nick Novak (né en 1981), joueur américain de football américain ;
 Petar Novák (1962-), footballeur tchèque ;
 Robert Novak (1931-2009), journaliste et animateur de télévision américain ;
 Slobodan Novak (1924-2016), romancier et essayiste croate ;
 Steve Novak (né en 1983), basketteur américain ;
 Svetlana Novak (1952-), productrice de films 
 Vítězslav Novák (1870-1949), compositeur post-romantique tchèque ;
 Vladimír Novák (1904-1986), fondeur tchèque.

Prénom serbe 

Novak est un prénom serbe. Il s'écrit en serbe cyrillique Новак. Il est répertorié depuis le  dans les monastères de l'Église orthodoxe serbe, mais il est sûrement plus ancien : les Serbes le portaient déjà lors de leur départ de Serbie Blanche au , avant leur arrivée dans les Balkans, ce qui explique sa présence aujourd'hui comme patronyme en Tchéquie, Pologne et Slovaquie. En effet, les Serbes et les autres peuples slaves parlaient alors la même langue, le slave commun, et portaient donc des prénoms identiques. Seuls les Serbes l'ont conservé comme prénom ; chez les autres slaves il est devenu un patronyme.

Novak a pour racine « nov » qui signifie « le nouveau », issu de nova en latin. Le grec néo ou encore [[wikt:new[new]] en Anglais ont la même racine indo-européenne, exprimant le désir de nouveauté ou de nouveau départ. Mais il peut aussi signifier la continuité : Novak prend la suite de l'ancien, le prénom exprime alors plutôt une fonction d'héritier. Le prénom Novak a donné par la suite les prénoms serbes suivants : Novelja, Novica, Novko, ainsi que le patronyme serbe Novakovic. 

Parmi les personnalités célèbres dont le prénom est Novak, on relève : 

 Novak Djokovic (né en 1987), joueur de tennis serbe.
 Starina Novak, célèbre Haïdouk du .

Autres 

 Kim Novak (groupe) est un groupe de musique caennais de rock et d'electro.
 Victor Novak est le nom du personnage joué par l'acteur Gérard Klein dans la série L'Instit diffusée par France 2.
 NOVAK est une ancienne marque de récepteurs radio à lampes et transistors fabriquées à Bruxelles entre 1932 et 1965.
 Novak est un village de Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Tsentar Joupa.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom serbe